UUA kan avse:
UUA – en modell för hur arbetsplatser blir mer inkluderande och får ökad tillgänglighet, se Universell utformning av arbetsplatser